Lista de países e cidades sede, por ano, da Olimpíada Internacional de Matemática.

Competições matemáticas
Competições científicas internacionais
Listas de eventos
Listas de matemática